Янди () — село в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. Административный центр Яндинского сельского поселения.

География 
Расположено на берегу реки Нетхой, в 7 км к юго-востоку от районного центра Ачхой-Мартан.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — сёла Катыр-Юрт и Валерик, на юго-востоке — село Шалажи, на западе — село Старый-Ачхой, на востоке — село Гехи.

Население

Образование 
 Яндийская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — село Янди
 Янди

Населённые пункты Ачхой-Мартановского района